Ruta 18 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 18
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 18 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 18 (Uruguay)